

Persone 
 Dario D'Ambrosi – attore e regista italiano
 Aldo D'Ambrosi – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Alessandro D'Ambrosi –  attore italiano

Pagine correlate 
Ambrosi
D'Ambrosio